Guillaume steht für:

 Guillaume (Name), Vor- und Familienname, Namensträger siehe dort
 Bois-Guillaume, eine französische Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Puy-Guillaume, eine französische Gemeinde im Département Puy-de-Dôme 

Siehe auch:

 Chanson de Guillaume, altfranzösischer Text
 Guillaume-Affäre, deutsch-deutscher Spionagefall